Bay Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bay Mountain (Connecticut)
 Bay Mountain (Wyoming)